Rue des Mûriers à Lyon.
 Rue des Mûriers à Paris.